Franciaország
Selles, település Eure megyében
Selles, település Haute-Saône megyében
Selles, település Marne megyében
Selles, település Pas-de-Calais megyében